Иван Станкевич:
 Станкевич, Иван Вячеславович (1872— не ранее 1942) — русский и советский учёный-механик и педагог высшей школы.
 Станкевич, Иван Иванович (1914—1978) — советский футболист.
 Станкевич, Иван Николаевич (1829—1882) — профессор фармакологии Харьковского университета.